Ranto Panyang (Krueng Sabee), een plaats in Indonesië
Ranto Panyang (Juli), een plaats in Indonesië
Ranto Panyang (Woyla), een plaats in Indonesië
Ranto Panyang (Tangse), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing